Mono kan henvise til flere artikler:
 Mono – ordret Monos betydning
 Mono (software) – frit software til at udvikle og køre .NET applikationer
 Monofoni – melodi uden akkompagnerende harmonier
 Steder
 Mono (Benin) – et departement i Benin
 Mono (flod) – den længste flod i Togo